IACM steht als Abkürzung für:
 International Association for Cannabis as Medicine (Internationale Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin), siehe Cannabis als Arzneimittel
 International Association for Computational Mechanics
 Instituto de Aviação Civil de Moçambique, Behörde für Zivilluftfahrt in Mosambik 

Abkürzung